Gloria (z łac.) – rel. poet. chwała:
 Gloria in excelsis Deo (z łac. Chwała na wysokości Bogu) – początek jednego ze śpiewów mszalnych
 Gloria Patri (z łac. Chwała Ojcu) – tzw. westchnienie modlitewne
 Gloria – imię żeńskie
 gloria – zjawisko optyczne
 gloria – tkanina

Film 
 Gloria – film z 1980 r.
 Gloria – film z 1999 r.
 Gloria − film z 2013 r.

Muzyka 
 „Gloria” – piosenka zespołu Them
 „Gloria” – piosenka U2
 Gloria – album zespołu Ziyo
 Gloria – album Sama Smitha
 gloria! – album Glorii Estefan

Nazwy własne 
 Gloria – kino w Bytomiu
 Gloria – chorwacki tygodnik
 Gloria – szczyt górski w Wenezueli
 Gloria – trylobit
 Gloria Bistriţa – rumuński klub piłkarski
 Gloria Buzău – rumuński klub piłkarski

Zobacz też 
 Gloria Victis